58-я бригада:
 58-я стрелковая Краснознамённая бригада.
 58-я отдельная автомобильная бригада.